Topônimos

Lucena (Paraíba) —  município na Paraíba, Brasil
Porto Lucena —  município no Rio Grande do Sul, Brasil
Presidente Lucena —  município no Rio Grande do Sul, Brasil

Lucena (Espanha) —  município na Espanha na província de Córdova, comunidade autónoma da Andaluzia
Lucena de Jalón —  município da Espanha na província de Saragoça, comunidade autónoma de Aragão
Lucena del Cid —  município da Espanha na província de Castellón, comunidade autónoma da Comunidade Valenciana
Lucena del Puerto —  município da Espanha na província de Huelva, comunidade autónoma da Andaluzia

Lucena (Quezon) —  município nas Filipinas
New Lucena —  município nas Filipinas

Pessoas
Luis Ramírez de Lucena (1465 - 1530) —  enxadrista espanhol
Humberto Lucena (1928 - 1998) —  político brasileiro
Cícero Lucena (1957 - ) —  político brasileiro
 Henrique Pereira de Lucena (1835 - 1913) —   primeiro e único Barão de Lucena, político e magistrado brasileiro
Zenildo Gonzaga Zoroastro de Lucena (1930 - 2017) — General de Exército e ex-Ministro do Exército brasileiro

Desambiguação
Desambiguações de topônimos
!Desambiguações mal formatadas